A zóna vagy övezet a következőkre utalhat:
Informatika
 DNS-zóna

Földrajz
 Éghajlati övezetek 
 Nuvvuagittuq zöldkő-övezet

Politika
 Demilitarizált övezet
 Gázai-övezet
 Líbiai repüléstilalmi zóna
 Schengeni övezet
 Száhel-övezet

Csillagászat
 Lakható övezet
 Galaktikus lakható övezet
 Van Allen sugárzási öv